Иса́ево — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Исаево — село в Карасайском районе Алматинской области.

Россия 
 Исаево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Исаево — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Исаево — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Исаево — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Нестеровское сельское поселение.
 Исаево — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Пригородное сельское поселение.
 Исаево — деревня в Вожбальском сельском поселении Тотемского района Вологодской области.
 Исаево — деревня в Калининском сельском поселении Тотемского района Вологодской области.
 Исаево — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Исаево — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Исаево — деревня в Новокузнецком районе Кемеровской области, упразднено в конце 1990-х.
 Исаево — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
 Исаево — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Исаево — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Исаево — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Исаево — деревня в Гайнском районе Пермского края.
 Исаево — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Исаево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Исаево — деревня в Верхнеуслонском районе Татарстана.

 Исаево — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Исаево — деревня в Кимрском районе Тверской области.

Исаево — деревня в Борисоглебском районе  Ярославской области.
 Исаево — деревня в Даниловском районе Ярославской области, Даниловское сельское поселение.
 Исаево — деревня в Даниловском районе Ярославской области, Середское сельское поселение.
 Исаево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Исаево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Исаево — село в Николаевском районе Одесской области.

См. также 

 Исаево-Дедово